Vignole steht für:

 Vignole, Insel in der Lagune von Venedig
 Vignole Borbera, italienische Gemeinde im Piemont
 Vignole (Théols), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Théol

Vignole ist der Familienname von:
 François Vignole (1912–1992), französischer Schirennläufer

Siehe auch:
 Vignola
 Vignoles (Begriffsklärung)
 Vignolles (Begriffsklärung)